Högermagade sjöpungar (Corellidae) är en familj av sjöpungar som beskrevs av Fernando Lahille 1887. Enligt Catalogue of Life ingår högermagade sjöpungar i ordningen Enterogona, klassen sjöpungar, subfylumet manteldjur, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Enterogona, klassen sjöpungar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Corellidae 29 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar